Ambient — второй студийный альбом Моби, релиз которого состоялся в 1993 году. Как и большинство ранних работ музыканта, это не столько альбом, сколько компиляция, первоначально изданная на лейбле Instinct.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на официальном сайте музыканта
 
 

Альбомы Моби
Альбомы 1993 года